Station Świba is een spoorwegstation in de Poolse plaats Świba.

Spoorwegstation in Groot-Polen